

Піджен — місто, штат Вісконсин
 Піджен — селище, штат Мічиган